UK Championship 2015, eller Betway UK Championship, var en rankingturnering i snooker som  spelades mellan 24 november och 6 december 2015 i Barbican Centre i York, Storbritannien.
Neil Robertson vann sin andra mästerskapstitel och sin elfte rankingtitel genom att besegra Liang Wenbo med 10–5 i finalen.
Ronnie O'Sullivan var regerande mästare, men han valde att inte delta.

Prispengar
Den totala prissumman var på  GBP med ett extra pris för eventuella maximumbreak. Fördelningen var som följer:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 150 000 || align=right width=120 | 150 000
|-
| • Tvåa || align=right | 70 000 || align=right | 70 000
|-
| • Semifinal || align=right | 30 000 || align=right | 60 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 20 000 || align=right | 80 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 12 000 || align=right | 96 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 9 000 || align=right | 144 000
|-
| • Sista 64 || align=right | 4 000 || align=right | 128 000
|-
| Summa || align=right | || align=right | 732 000
|-
|}
Maximumbreak
Det var 8 tävlingar sedan ett maximumbreak gjordes så därför låg den rullande prissumman på 8 × 5 000 =  GBP.

Huvudturnering

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

0

Sektion 8
{{16TeamBracket
| RD1=Omgång 1, sista 128Bäst av 11 frames
| RD2=Omgång 2, sista 64Bäst av 11 frames
| RD3=Omgång 3, sista 32Bäst av 11 frames
| RD4=Omgång 4, sista 16Bäst av 11 frames
|RD1-seed01=47
|RD1-team01=
|RD1-score01=6
|RD1-seed02=82
|RD1-team02= Chris Melling
|RD1-score02=4
|RD1-seed03=18
|RD1-team03= Ryan Day
|RD1-score03=6
|RD1-seed04=111
|RD1-team04= Duane Jones
|RD1-score04=1
|RD1-seed05=50
|RD1-team05= Mark Joyce
|RD1-score05=6
|RD1-seed06=79
|RD1-team06= Barry Pinches
|RD1-score06=4
|RD1-seed07=15
|RD1-team07= Michael White
|RD1-score07=5
|RD1-seed08=114
|RD1-team08= Sydney Wilson
|RD1-score08=6
|RD1-seed09=34
|RD1-team09= Xiao Guodong
|RD1-score09=6
|RD1-seed10=95
|RD1-team10=
|RD1-score10=5
|RD1-seed11=31
|RD1-team11= Jamie Jones
|RD1-score11=6
|RD1-seed12=98
|RD1-team12= Ian Glover
|RD1-score12=4
|RD1-seed13=63
|RD1-team13= Cao Yupeng
|RD1-score13=2
|RD1-seed14=66
|RD1-team14= Oliver Lines
|RD1-score14=6
|RD1-seed15=2
|RD1-team15= Mark Selby
|RD1-score15=6
|RD1-seed16=
|RD1-team16= Joe O'Connor
|RD1-score16=0
|RD2-seed01=47
|RD2-team01={{nowrap| Dechawat Poomjaeng}}
|RD2-score01=6
|RD2-seed02=18
|RD2-team02= Ryan Day
|RD2-score02=2
|RD2-seed03=50
|RD2-team03= Mark Joyce
|RD2-score03=6
|RD2-seed04=114
|RD2-team04= Sydney Wilson
|RD2-score04=2
|RD2-seed05=34
|RD2-team05= Xiao Guodong
|RD2-score05=1
|RD2-seed06=31
|RD2-team06= Jamie Jones
|RD2-score06=6
|RD2-seed07=66
|RD2-team07= Oliver Lines
|RD2-score07=0
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= Mark Selby
|RD2-score08=6
|RD3-seed01=47
|RD3-team01=

Slutspel

Final

Referenser

Källor 
snooker.org

2015 i Storbritannien
2015
Snookersäsongen 2015/2016